Pinkerton () — второй студийный альбом американской рок-группы Weezer, выпущенный 24 сентября в 1996 году на лейбле DGC Records. Изначально группой было задумано записать рок-оперу под названием Songs from the Black Hole, но от такой идеи пришлось отказаться. Большую часть альбома сочинил Риверс Куомо, когда он был в Гарвардском университете. Это последний альбом, в записи которого участвует бас-гитарист Мэтт Шарп. Также, это первый альбом, в котором ритм-гитарист группы Брайан Белл был полностью вовлечён над созданием записи, так как на первом альбоме Брайан лишь подпевал и подыгрывал на гитаре Риверсу.
Чтобы лучше передать живой звук, группа занималась продюсированием альбома самостоятельно, тем самым передав более грубое и тёмное звучание, чем было на дебютной пластинке. Лирика Риверса содержит тему о разочаровании в образе жизни рок-музыкантов. Название альбома было дано в честь персонажа из оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» — лейтенант ВМФ США Бенджамин Франклин Пинкертон, которого Риверс описывал как «американского азартного моряка, который походил на гастролирующего рок-звезду». Как и в самой оперной постановке, в альбоме присутствуют отсылки на японскую культуру.

С альбома было выпущено три сингла: El Scorcho, The Good Life и Pink Triangle. Альбом дебютировал под номером 19 в американском Billboard 200, тем самым альбом Pinkerton не оправдал ожиданий от продаж после успеха дебютного альбома. Изначально, альбом получил неоднозначные отзывы критиков, но спустя годы он продолжал добиваться культового статуса и широкого признания; 20 ноября 2010 году альбом был переиздан как «Deluxe Edition» и на сайте Metacritic он получил все 100 баллов из 100.

Альбом занял 14 строчку в списке 40 величайших эмо-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Предыстория 
В 1994 году, после мультиплатинового успеха одноименного дебютного альбома, Weezer сделали перерыв от концертов на рождественские каникулы. В своём родном штате Коннектикут основной автор песен Риверс Куомо начал готовить материал к следующему альбому Weezer, используя 8-дорожечный диктофон. Его первоначальной концепцией была научно-фантастическая рок-опера Songs from the Black Hole, которая выразила его смешанные чувства коммерческого успеха. Weezer развивали Songs from the Black Hole до неустойчивых сессий записи в течение 1995 года.

В марте Куомо, у которого с рождения одну нога была короче другой, перенес обширную операцию по удлинении правой ноги, сопровождаемой болезненными сеансами физиотерапии. Это затронуло процесс сочинения, поскольку он провел длительный период госпитализированным, неспособным ходить без трости и под влиянием болеутоляющих.

Запись 
Weezer надеялись исследовать «более глубокий, более темный, более экспериментальный материал», который бы лучше напомнил концертное звучание группы; с этой целью они отказались нанимать продюсера, чувствуя, что «лучший способ для нас состоит в том, чтобы создать запись самостоятельно». Чтобы дать альбому концертное, «сырое» ощущение, Куомо, гитарист Брайан Белл и басист Мэтт Шарп записывали свой вокал в тандеме вокруг трёх микрофонов, а не накладывали их отдельно.

В то время как Куомо был в Гарварде, другие участники Weezer занимались своими сайд-проектами. Белл и барабанщик Патрик Уилсон работали над материалом своих групп Space Twins и Special Goodness, соответственно. В январе 1996 года, во время зимнего перерыва Куомо, Weezer собрались на двухнедельную сессию записи в Sound City Studios в Ван-Найсе, штат Калифорния, для завершения песен, которые они работали в предыдущем августе. После записи новых песен «El Scorcho» и «Pink Triangle» Визер снова отделился, а Куомо вернулся в Гарвард. Группа закончила запись альбома в середине 1996 года в Лос-Анджелесе. Две дополнительных композиции, «I Swear It It True» и «Getting Up and Leaving», были оставлены до процесса микширования.

Релиз и промо 
Weezer отклонили видео обработку для первого сингла «El Scorcho», предложенную Спайком Джонзом, который ранее помог поднять статус группы с его видео на песни «Undone — The Sweater Song» и «Buddy Holly». В окончательном варианте видеоклипа показана группа, играющая в актовом зале в Лос-Анджелесе, окруженном светильниками, вспыхивающими в такт музыке. Марк Романек, режиссёр видео, ушёл после многочисленных споров с Куомо, который сам отредактировал видео. Клип дебютировал в шоу 120 Minutes канала MTV и получил умеренную трансляцию.

В октябре 1996 года группа посетила Дальний Восток, выступив в Австралии, Новой Зеландии и Японии. Впоследствии группа вернулась домой в Лос-Анджелес, где Патрик Уилсон и Мэтт Шарп выступили на национальном радиошоу Modern Rock Live, чтобы улучшить положение альбома в американских чартах. Несколько дней спустя, 1 ноября, Weezer начали свой тур по Северной Америке в Ventura Theatre в Вентуре, Калифорния. 6 ноября группа дала акустический концерт в средней школе Shorecrest в Сиэтле из-за конкурса, выигранного учеником школы. Несколько песен из этого концерта вошли в мини-альбом Good Life (1997). Weezer продолжали гастролировать до Рождества 1996 года.

Критика и дальнейшая судьба альбома 
Первоначальные обзоры на альбом были смешанными. Роб О’Коннор из Rolling Stone назвал сочинение песен «подростковым» и описал песню «Tired of Sex» как «бесцельную». Melody Maker похвалил звучание альбома, но слушателю советовал «игнорировать тексты полностью». Куомо был смущен смешанным приемом альбома и исповедальной природой его песен, да настолько, что до 2001 года распустил коллектив и не писал новых песен.

История принятия данного альбома схожа с историей альбома Лу Рида «Berlin», который в 1973 году был раскритикован авторитетными изданиями и лишь спустя 30 лет был признан «культовым». То же самое случилось и с альбомом «Pinkerton»: уже в конце 2000-х альбом стал лучшим в дискографии Weezer. Также альбом был признан одним из ключевых релизов в истории эмо-музыки, набиравшей популярность в середине 1990-х, как и многие другие течения альтернативного рока.

Однако сам Куомо стал негативно отзываться об альбоме, называя его «ошибкой», несмотря на одобрение поклонников группы. В связи с этим Куомо почти никогда не играет песни с данного альбома.

В связи с этим, в 2010 году была создана петиция о распаде группы «Weezer», аргументированная тем, что «группа не записала ни одного достойного альбома со времён Pinkerton». Распад группы оценили в 10 миллионов долларов.

Список композиций

Deluxe Edition

Позиции в чартах

Примечания

Литература 
 

Альбомы Weezer
Альбомы DGC Records
Альбомы, вошедшие в список 40 величайших эмо-альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone
Альбомы альтернативного рока
Альбомы поп-панка
Альбомы пауэр-попа
Эмо-альбомы США